Diamond Dogs jest ósmym albumem studyjnym Davida Bowiego wydanym w kwietniu 1974 roku.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Okładka

Albumy Davida Bowiego
Albumy muzyczne wydane w roku 1974
Albumy Virgin Records
Albumy wyprodukowane przez Davida Bowiego
Albumy RCA Records